Þórir Jónsson ist der Name folgender Personen:

* Þórir Jónsson (Skirennläufer) (1926–2017), isländischer Skirennläufer
 Þórir Jónsson (Fußballspieler) (1952–2004), isländischer Fußballspieler